ZU poate fi:

 Radio ZU, post de radio din România
 Limba zulu, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „zu” la acronymfinder.com